Borek (, Borok) – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie czerwonogrodzkim.

Linki zewnętrzne 
 Borek na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon sokalski